Тонгус-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Тонгус-Кюеле — озеро,	Красноярский край, координаты	72°39' с. ш. 110°11' в. д.
 Тонгус-Кюеле — озеро, между р. Конончан и р. Чильли, Республика Саха (Якутия), координаты 64°02' с. ш. 118°39' в. д.
 Тонгус-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Баппагай, Республика Саха (Якутия), координаты 63°23' с. ш. 124°05' в. д.
 Тонгус-Кюеле — озеро, на острове Тонгус-Арыта в дельте р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 72°51' с. ш. 128°03' в. д.
 Тонгус-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Матта, Республика Саха (Якутия), координаты 62°15' с. ш. 126°46' в. д.
 Тонгус-Кюеле — озеро, в левобережье р. Вилюй, Республика Саха (Якутия), координаты 63°21' с. ш. 118°06' в. д.
 Тонгус-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Томпо, Республика Саха (Якутия), координаты 62°45' с. ш. 134°55' в. д.
 Тонгус-Кюеле — озеро, в левобережье р. Тюкян, Республика Саха (Якутия), координаты 63°46' с. ш. 119°52' в. д.

См. также 
 Тонгус-Кюель

Примечания